Alhassan Wakaso est un footballeur ghanéen, né le  à Tamale. Il évolue au poste de milieu défensif a  l' Olympiakos Nicosie.

Biographie 

Alhassan Wakaso joue huit matchs en Ligue Europa avec le club portugais du Rio Ave.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur ghanéen
Joueur du Portimonense SC
Joueur du Rio Ave
Joueur du FC Lorient
Naissance en janvier 1992
Naissance à Tamale